|}
Die Bahnstrecke Turin–Pinerolo–Torre Pellice ist eine italienische Nebenbahn in der Region Piemont.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und elektrifiziert.

Geschichte 
Die Bahnstrecke von Turin nach Pinerolo wurde 1854 eröffnet. 1882 wurde der Reststück nach Torre Pellice fertiggestellt.

1917 bis 1921 wurde die Strecke mit dem 3600 V Dreiphasenwechselstrom-System elektrifiziert, 1961 wurde sie nach 3 kV-Gleichstrom gewandelt.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr zwischen Pinerolo und Torre Pellice von der Region Piemont stillgelegt. Die Strecke bleibt allerdings formell in Betrieb. Ab der Fahrplanänderung vom 9. Dezember 2012 ist der Abschnitt Turin–Pinerolo Teil der Linie FM2 des städtischen Eisenbahnverkehrs von Turin. Im Frühjahr 2020 wurde zwischen Briccherasio und Torre Pellice die Fahrleitung demontiert. Anfang 2021 wurde von der Regionalregierung Piemont ein Abbau der Bahnanlagen zugunsten eines Fahrradweges vorgeschlagen. Ins Spiel gebracht wurde auch eine futuristische Zukunftsstudie des Polytechnikums Turin über einen Wasserstoffbus.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 6.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont